Гулиев, Агабала Гаджигулу оглы (, ) — бакинский меценат и благотворитель.

Биография 
Агабала Гулиев родился в 1862 году в бедной бакинской семье, в посёлке Кешля. С детства он зарабатывал деньги, продавая кутабы и таким образом помогал отцу кормить семью. Чуть позже, повзрослев стал заниматься торговлей муки и зерна, а спустя некоторое время выстроил мельницу. Позже его прозвали "королём мельниц".

Стал одним из учредителей Мусульманского благотворительного общества, организованного в 1905 году. Он также учредил общество по строительству Баку-Батумского нефтепровода.

Был владельцем одного из самых знаменитых зданий города, в котором ныне располагается Союз архитекторов Азербайджана. Здание было построено в 1899 году. Архитектор здания Е. Я. Скибинский. Интерьер особняка создал художник Дуров.

Семья 
Был женат, имел трёх дочерей и одного сына.

См. также 
 Нагиев, Муса
 Мухтаров, Муртуза Мухтар оглы

Примечания

Внешние ссылки 
 Особняк Ага Балы Гулиева на фильме с дрона.

Меценаты Азербайджана
Персоналии:Азербайджан
Благотворительность в Азербайджане